Mocambinho, no Brasil, pode se referir a:

 Mocambinho (Porteirinha), distrito de Minas Gerais
 Mocambinho (Teresina), bairro do Piauí
 Açude Mocambinho, açude do Ceará